José Francisco Cevallos (1971), futebolista equatoriano;
 Pedro de Cevallos (1715–1778), nobre e militar espanhol;
 Rodrigo Borja Cevallos (1935), político equatoriano.

Ver também
 Ceballos
 Zeballos

 
Desambiguações de sobrenomes